«Балага́н Ли́митед» — российский музыкальный ансамбль.

История 
Появилась на свет в мае 1996 года в городе Рыбинске. С 1 июня 1999 года «Балаган Лимитед» выступает в новом составе: Светлана Смирнова, Елена Селихова, Алена Моругина и Дмитрий Филин. В 2018 году группу покинула Елена Селихова. И музыканты решили работать втроем.  В группе есть еще  участник — Ульян Коваль, который в 1999 году попал в автомобильную катастрофу и до сих пор не может выходить на сцену.

О солистах группы "Балаган Лимитед".

Алена Моругина. Родилась в поселке городского типа Шварцевский Тульской области 24 февраля 1979 года. Замужем. Имеет двоих детей. От первого брака дочь Мария. От второго - дочь Надежда. 

Светлана Смирнова. Родилась в городе Камышин Волгоградской области 18 августа 1970 года. Замужем. Муж - солист группы Дмитрий Филин.

Дмитрий Филин. Родился  в городе Екатеринбург 13 марта 1970 года. У Светланы и Дмитрия есть сын Сергей. Сергей женат, растит сына Даниила. 

Группа принимала участие в фестивалях «Славянский базар», «Песня года», «Звуковая дорожка МК». Участвовала в совместных проектах с Евгением Петросяном, Вячеславом Добрыниным, Бедросом Киркоровым, Игорем Демариным, Александром Зацепиным. Оказывала творческое партнерство телеканалам 7ТВ и «Юмор ТВ», радиостанциями «Радио Дача», «Юмор FM», «Милицейская волна», «Дорожное радио», изданиями «Мир новостей», «Вечерняя Москва» и многими другими. В репертуаре группы песни таких авторов, как Алла Пугачёва, Игорь Шаферан, Павел Аедоницкий, Вячеслав Добрынин, Эдуард Ханок, Наталия Власова, Евгений Плеханов, Анатолий Зубков,Сергей Харин, Анна Серова, Олеся Канева и др. 

«Балаган Лимитед» имеет в своем репертуаре песни на английском, украинском, грузинском, армянском, азербайджанском, латышском, болгарском языках и иврите.
Выступает в жанре поп-фолк.

Продюсер группы ( с 1996 года) - Сергей Харин, известный всем еще как автор таких хитов, как "Дива" (Филипп Киркоров), "Мальчик хочет в Тамбов" (Мурат Насыров), "Тик так ходики" (Балаган Лимитед) и многим другим. 

Концертный директор группы ( с 1996 года) - Вадим Приймак.

Дискография

Альбомы 
 «Зима»
 «Не губи любовь»
 «Что я наделала» — 2002
 «Ко тэ ваяг?» (на территории Латвии)
 «Частушки от Балагана»
 «Пусть говорят» — 2004
 «Киев — Москва» — 2005
 «Максимум удовольствий»
 «Welcome to Russia» — 2006
 «Чё те надо» (на территории Израиля)
 «Сёстры-братья» — 2008
 «The Best»
 «Танцуют все»
 «Лучшее на МP3. Балаган Лимитед»
 «Кто бы мог подумать» — 2012
 «Нам-15!» — 2014
 «Лирика» — 2014
 «Улыбайтесь» — 2014
 «Давай поженимся» — 2016
 «Счастливые» — 2018
 «Танцы по-русски» — 2018
 «Ностальгия» — 2019
 «Дуэты» — 2019
 «Песни о любви» — 2020
 «Ремиксы» — 2020
 «Сто на двоих» — 2020
 «Поговорки» — 2021
 «Folk Party» (EP) - 2022

Видео 
 «Не губи любовь»
 «The Best» (видеоклипы, DVD)
 «Лучшее» (юбилейный сольный концерт, DVD)

Видеография 
 «Колечко»
 «Тапочки»
 «Что я наделала»
 «Гори, гори ясно»
 «Шуба»
 «Чё те надо?» (на иврите)
 «А хто п’е?»
 «Ой там на горi»
 «Welcome to Russia»
 «Там, за околицей»,
 «А я выла на луну»
 «Jerusalem» (на английском языке)
 «Шуба-дуба»
 «Грустная лирическая»
 «А я выла на луну»
 «Попурри»
 «Дождь, дождь»
 «Ой, да»
 «Осень»
 «Гуси-лебеди»
 «Доченька»
 «Счастливая»
 «Ветер, унеси»
 «Не придумывай»
 «One Way Ticket» 
«Обнимашки»  
«Дыня» (feat. Наталия Иванова)  
«Заберу» (feat. Hornesto)   

Совместно с группой «Балаган Лимитед» записали песни

Аркадий Арканов, Филипп Киркоров, Вячеслав Малежик, Алиса Мон, Наталия Власова, Органическая Леди, Николай Бурлак, Алиса Манахова, Бедрос Киркоров и группа «Пари», Наталия и Даниил Ивановы, Hornesto, Гюнай Ахмедова.

Основные награды 
 Лауреат премии «Шансон года» (2002)
 Лауреат премии «Украинская песня года» (Украина)
 Лауреат телевизионного конкурса «Серебряный диск»
 Лауреат премии «Фаворит Олимпа — 2004» (Украина) за пропаганду украинской культуры в России.
 Группа награждена многочисленными грамотами за общественную и благотворительную деятельность, в том числе Благодарностью Министра Культуры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы «Балаган Лимитед»
 Официальный сайт продюсерского центра группы
 
 

Музыкальные коллективы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Поп-фолк-группы